The Visit kan henvise til:

 film
 The Visit (film fra 1964) – film af efter Friedrich Dürrenmatt skuespil med Ingrid Bergman
 The Visit (amerikansk film fra 2015) – amerikansk film fra 2015 af M. Night Shyamalan
 The Visit (dansk film fra 2015) – dansk dokumentarfilm instrueret af Michael Madsen med det dansk titel Besøget
 andet
 The Visit (Loreena McKennitt-album) – album af Loreena McKennitt
 The Visit (skuespil) – skuespil fra 1956 af Friedrich Dürrenmatt